Ronch ima više značenja:
 Ronch, Belluno
 Ronch, Trento